Catedral de Trujillo puede referirse a:
 Catedral de Trujillo (Perú)
 Catedral de Trujillo (Venezuela)